Dance Again World Tour — первый мировой концертный тур американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

На протяжении всей её музыкальной карьеры, начавшейся ещё в 1999 году, поклонники были в ожидании мирового турне Дженнифер, но их ожидания были напрасны. После выхода её седьмого студийного альбома «Love?» (2011), она была всерьёз настроена на гастроли, чем когда-либо. Тем не менее, о гастролях не было никакой информации вплоть до марта 2012 года, когда стало известно, что Дженнифер и её команда работают над мировым туром. Возникало всё больше и больше слухов о предстоящем турне. Позже Лопес подтвердила, что в апреле она приступит к репетициям первого её мирового турне. К ней присоединился испанский певец Энрике Иглесиас для североамериканской части тура. Dance Again World Tour посетил Австралию, Азию, Южную Америку и Европу. Турне началось 14 июня 2012 года в Панаме, и завершилось 22 декабря 2012 г. в Пуэрто-Рико.

Модельер Zuhair Murad создал костюмы для тура Дженнифер. Сам тур включал в себя несколько разных тем (гламур, фанк, любовь и вечеринки, а также хип-хоп как воспоминание о Бронксе) и был разделён на четыре части.

Тур был в целом успешен, кассовые сборы составили более $107,6 миллионов долларов, что позволило войти в топ-13 самых успешных гастролей 2012 года. Тур смогли посетить более миллиона человек. Средняя стоимость билетов составляла $ 109,6. Тур получил в целом положительные отзывы от критиков, которые отметили высоко хореографию, постановку и физическую форму Дженнифер. О туре говорили как о «взрыве» цвета и звука, который в полном объёме раскрыл вокальные способности Лопес, которая в свою очередь осталась верная своему образу скромной «Дженни из блока» («Jenny from the Block»).

Разогрев 
 Frankie J (Северная Америка)
 Stooshe (Великобритания и Ирландия)
 Emin (Баку)
 Pascal Nouma (Турция)
 Кейт Алекса (Австралия)
 Анна Седокова (Россия)

Даты концертов

Примечания 

Дженнифер Лопес